Cody Glass (né le  à Winnipeg, au Manitoba au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position de centre.

Biographie

En club 
Cody Glass est sélectionné au  rang au total par les Winterhawks de Portland lors du repêchage Bantam de la LHOu de 2014. Portland a obtenu ce choix à la suite d'une transaction avec les Hitmen de Calgary. 

À la fin de la saison 2016-2017, il est nommé dans la première équipe d'étoiles de la ligue grâce à une récolte de 94 points en 69 matchs avec les Winterhawks. Il est également éligible au repêchage d'entrée dans la LNH 2017. Le , il est repêché au  au total par les Golden Knights de Vegas. Il devient ainsi le premier joueur repêché dans l'histoire des Golden Knights.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2014-2015|| Winterhawks de Portland|| LHOu|| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Winterhawks de Portland || LHOu || 65 || 10 || 17 || 27 || 20 || 4 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
|2016-2017 || Winterhawks de Portland || LHOu || 69 || 32 || 62 || 94 || 36 || 11 || 4 || 5 || 9 || 10
|-
|2017-2018 || Winterhawks de Portland || LHOu ||64||37||65||102||26||12||4||9||13||2
|-
|2018-2019 || Winterhawks de Portland || LHOu ||38||15||54||69||18||1||1||0||1||0
|-
|2018-2019 || Wolves de Chicago || LAH ||6||3||2||5||2||22||7||8||15||6
|-
|2019-2020 || Golden Knights de Vegas || LNH ||39 || 5 || 7 || 12 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2019-2020 || Wolves de Chicago || LAH || 2 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Golden Knights de Vegas || LNH || 27 || 4 || 6 || 10 || 8 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Silver Knights de Henderson || LAH ||14 || 4 || 6 || 10 || 24 || 4 || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Predators de Nashville || LNH ||8 ||0 ||1 ||1 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2021-2022 || Admirals de Milwaukee || LAH || 66 || 14 || 48 || 62 || 20 || 7 || 1 || 5 || 6 || 2

| 74 || 9 || 14 || 23 || 14 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

| 2015 || align="left"| Défi mondial des moins de 17 ans de hockey || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|  place
|-
| 2017 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 3|| 2|| 1|| 3|| 0|| align="left"|  place
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 2|| 4|| 6|| 2|| align="left"|   place

Références 

Naissance en avril 1999
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Winterhawks de Portland
Choix de repêchage des Golden Knights de Vegas
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Golden Knights de Vegas
Joueur des Silver Knights de Henderson
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)